Абсиль — фамилия, известные носители:

 Абсиль, Вальтер (1924—2015) — жертва Холокоста.
 Абсиль, Жан (1893—1974) — бельгийский композитор.